Il singolare del torneo di tennis Kremlin Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrej Čerkasov che ha battuto in finale 6–2, 6–1 Tim Mayotte.

Teste di serie

  Andrés Gómez (primo turno)
  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Magnus Gustafsson (primo turno)
  Richey Reneberg (secondo turno)

 Aleksandr Volkov (quarti di finale) 
 Marc Rosset (secondo turno)
 David Wheaton (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Kremlin Cup 1990